Frédéric Guillaume est un cinéaste belge né .

Diplômé de l'INSAS en réalisation à Bruxelles en 2001, son premier court-métrage, « Krash », , est projeté au Brussels Short Film Festival.  avec  son premier documentaire « Heron city » primé dans un festival bruxellois. 

.  qui aboutira au long métrage « Les années claires » (Clear years) qui fera sa première  en compétition internationale au festival de l’IDFA en 2015.

Filmographie 
 2000 : Krash (court-métrage)
 2001 : D.U.R.
 2002 : Heron City
 2003 : Je ne veux pas dormir seul
 2005 : Knokke le doute
 2007 : René, Boris et moi
 2008 : En attendant Juliette
 2011 : Ce sera presque comme j'ai rêvé
 2015 : Les Années claires

Notes et références

Liens externes
 Critique de Les Années Claires (Clear Years)
 Interview sur Les Années Claires (Clear Years)
 Critique de Krash
 
 Voir Heron City
 Sur Knokke le doute
 Filmographie Documentaire

Réalisateur belge